Fisio es un prefijo de origen griego (physis, "naturaleza"). 

Fisiología
Fisionomía
Fisioterapia

Prefijos